Alois Kraus ist der Name folgender Personen:

* Alois Kraus (Präparator) (1840–1926), österreichischer Präparator und Tiergartendirektor 
 Alois Kraus (Geograph) (1863–1953), deutsch-US-amerikanischer Wirtschaftsgeograph 
 Alois Kraus (Rennfahrer), tschechischer Motorradrennfahrer 
 Alois Kraus (Fußballspieler) (* 1931), deutscher Fußballspieler